Seferi ist der Familienname folgender Personen:

 Idriz Seferi (1847–1927), Führer der albanischen Nationalbewegung 
 Taulant Seferi (* 1996), albanischer Fußballspieler